В начале 2010 года Ева Ривас подала заявку на участие в Евровидение 2010 в Осло. 4 февраля продюсерский центр «Армения Продакшн» подтвердил об участии Евы Ривас в Армянском национальном отборе ежегодного международного конкурса «Евровидение 2010».
14 февраля в Государственном академическом театре оперы и балетa им. А. Спендиарова состоялся национальный отборочный тур, в котором приняли участие девять исполнителей-претендентов на участие в конкурсе Евровидение 2010  в Осло, в числе которых были также Размик Амян, Михран и Эмми, Мария Кизирян и др.
 
Ева Ривас выступила под номером 9 с песней  («Абрикосовая косточка»), написанной композитором Арменом Мартиросяном на стихи поэта-песенника Карена Кавалеряна. Абрикос — символ Армении (на латыни «Armeniaca»), который в песне Евы Ривас символизирует ностальгию армян по Родине.
 

По результатам всеобщего голосования Армению на международном музыкальном конкурсе Евровидение 2010 в Осло с песней «Apricot Stone» («Абрикосовая косточка») представила Ева Ривас.

В рамках гастролей певица посетила следующие страны: Греция, Нидерланды, Кипр, Бельгия, Россия, Франция, Румыния, Швейцария, Болгария, Германия, Хорватия, Израиль, Сербия, Грузия.

Еве Ривас на сцене в Осло помогали исполнители: Дживан Гаспарян, Мариам Мерабова, Гор Суджян (солист группы «Dorians»), Тигран Петросян, Артем Дервоед.

Набрав 141 очков, песня заняла 7 место. Максимальный балл (12) Армении дали , и .

Голосование 
12 баллов Армении дали , и

Примечания

Ссылки 
 http://armjan.wordpress.com/2010/02/03/rivas/ 
 http://www.armportal.ru/foto/2311-eva-rivas-eva-rivas-foto.html 
 https://web.archive.org/web/20100623023620/http://blogs.radiovan.am/segod/
 https://web.archive.org/web/20100523155703/http://blogs.radiovan.am/eva-rivas-na-radio-van/
 http://armjan.wordpress.com/2010/02/13/rivasfoto/ 
 https://web.archive.org/web/20100501074658/http://blogs.radiovan.am/chto-my-znaem-o-eve-rivas/

Страны на «Евровидении-2010»